Маклелланд () — шотландская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1931) — канадский хоккеист, чемпион мира (1955).
  (1957—2017) — британский дерматолог, член Королевской коллегии врачей (с 1996).
  (1905 — ?) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской лиги в составе клуба «Куинз Парк».
  (род. 1952) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Ванкувер Кэнакс».
 Маклелланд, Иэн — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в парах (1987).
  (род. 1999) — британский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Лидс Ринос».
 Маклелланд, Кирстин — британский игрок в боулз, чемпионка Шотландии в парах (2006, 2008, 2014, 2016—2017).
  (1926—2014) — канадский политик, член Палаты общин (1965—1968).
  (род. 1985) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (2008).
  (род. 1945) — американский предприниматель и дипломат, посол США на Ямайке (1997—2001).
 Маклелланд, Уинни — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии в четвёрках (2003).
  (1930—2004) — британский медиаменеджер, директор радиостанций BBC Radio 1 (1976—1978) и BBC Radio 2 (1976—1980).
  (род. 1953) — британский футболист, финалист Кубка шотландской лиги в составе клуба «Абердин» (1979).
  — британский яхтсмен, чемпион мира в классе J/24 (2015).

См. также